Епи́скоп Арка́дий (ум. 19 сентября 1165) — епископ Русской церкви, епископ Новгородский.

Святой Русской Церкви, почитается в лике святителей, память в Неделю 3-ю по Пятидесятнице в Соборе Новгородских святых.

Биография 
Биографические сведения об Аркадии до его избрания на новгородскую кафедру скудны. Из его жития, сохранившегося в списке второй половины XIV века, известно, что ещё в юности он принял пострижение в новгородском Юрьевом монастыре, где возведён в сан диакона, затем пресвитера, «и не по колице лет поставленъ бысть игуменомъ».

Вскоре, однако, «от зависти и от наважения дьяволя» Аркадий был изгнан из Юрьева монастыря. К этому времени он, очевидно, получил широкую известность в Новгороде, и прибывший в город князь Изяслав Мстиславич (брат новгородского князя Всеволода Мстиславича) поручил ему игуменство в Пантелеимоновом монастыре, находившемся по соседству с Юрьевым.

В 1153 году построил близ Новгорода Успенский монастырь, называвшийся по его имени «Аркажским» (Аркадиевым) и был до 1158 года игуменом этого монастыря.

В апреле 1156 года после кончины епископа Новгородского Нифонта был единогласно избран «во владыки» и, по древнему обычаю новгородцев, задолго до хиротонии торжественно «возведен на сени», то есть введён на жительство в архиерейский дом.

10 августа 1158 года хиротонисан во епископа.

Пользуясь своим огромным влиянием, силою своего пастырского авторитета, он неоднократно успокаивал народные волнения и примирял удельных князей, не допуская кровопролития.

Скончался 19 сентября 1165 года. Новгородцы много скорбели и плакали о кончине Аркадия и с великой честью погребли останки его в Корсунской паперти. Погребён в Софийском соборе, под Мартириевой (Корсунской) папертью. Мощи его почивали там под спудом.

Память святителя Аркадия местно празднуется 18 сентября и 10 февраля. В «Словаре историческом о святых, прославленных в Российской Церкви», день его памяти указан также 4 октября.

Праздники 
Дни памяти святителя Аркадия, архиепископа Новгородского:

 10 (23) февраля — в Соборе Новгородских святителей, день памяти Анны Новгородской,
 4 (17) октября — в Соборе Новгородских святителей, день памяти Владимира Ярославича,,
 во 3-ю неделю (воскресение) по Пятидесятнице — в Соборе Новгородских святых,
 18 сентября (1 октября) — главный праздник,

См. также 
 Гюрятиничи-Роговичи

Примечания

Ссылки 
 
 Святитель Аркадий, епископ Новгородский
 Карпов А. Ю. Аркадий Новгородский

Епископы Новгородские
Русские православные святые
Христианские святые XVII века
Умершие 19 сентября
Умершие в 1165 году
Персоналии:Аркажский монастырь
Персоналии:Юрьев монастырь
Похороненные в Софийском соборе (Великий Новгород)
Персоналии по алфавиту
Собор Новгородских святых
Святые по алфавиту
Иерархи по алфавиту
Умершие в Новгороде
Святители
Канонизированные в XVI веке
Христианские святые XII века
Русские православные святители
Архиепископы Русской православной церкви